Новак Джокович — победитель соревнований.

Прошлогодний чемпион — Рафаэль Надаль — защищал свой титул, но уступил в третьем раунде.

Посев 
Все сеянные участники начинают турнир со второго раунда.

  Рафаэль Надаль (Третий раунд)
 ''' Новак Джокович (Титул)
  Станислас Вавринка (Четвёртый раунд)
  Томаш Бердых (Второй раунд)
  Энди Маррей (Четвёртый раунд)
  Хуан Мартин дель Потро (Отказ)
  Роджер Федерер (Финал)
  Ришар Гаске (Третий раунд)
  Жо-Вильфрид Тсонга (Второй раунд)
  Милош Раонич (Четвертьфинал)
  Томми Хаас (Четвёртый раунд)
  Джон Изнер (Полуфинал)
  Фабио Фоньини (Четвёртый раунд)
  Михаил Южный (Отказ)  Григор Димитров (Третий раунд)
  Томми Робредо ''(Третий раунд)

<li>  Кевин Андерсон (Четвертьфинал)
<li>  Ежи Янович (Второй раунд)
<li>  Кэй Нисикори (Третий раунд)
<li>  Эрнест Гулбис (Четвертьфинал)
<li>  Жиль Симон (Второй раунд)
<li>  Филипп Кольшрайбер (Второй раунд)
<li>  Гаэль Монфис (Третий раунд)
<li>  Марин Чилич (Четвёртый раунд)
<li>  Вашек Поспишил (Второй раунд)
<li>  Флориан Майер (Второй раунд, отказ)<li>  Дмитрий Турсунов (Третий раунд)
<li>  Александр Долгополов (Полуфинал)
<li>  Андреас Сеппи (Третий раунд)
<li>  Фернандо Вердаско (Четвёртый раунд)
<li>  Иван Додиг (Второй раунд)
<li>  Пабло Андухар ''(Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификационного турнира 

BNP Paribas Open 2014